Vega de Pas är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Vega de Pas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vega de Pas är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Vega de Pas ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Vega de Pas. Runt Vega de Pas är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santa María de Cayón,  km norr om Vega de Pas. Omgivningarna runt Vega de Pas är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kantabrien